

Anno 
 108 o 108 a.C.

Codici 
 108  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Montelupo, in provincia di Firenze

Matematica 
 108 – numero

Musica 
 108  – gruppo musicale statunitense

Arte 
 108 (artista)  – artista italiano